Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Dominik Hrbatý e Karol Kučera 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Neil Broad /  Piet Norval (primo turno)

 Tom Kempers /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1998
ATP Tour 1998